O Tirsense ganhou a zona norte, o Feirense ganhou a zona centro e o União da Madeira ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1988 em Portugal
Futebol de 1989 em Portugal